Решка — в просторечии сторона монеты, противоположная орлу. Решка может быть тождественна как аверсу, так и реверсу монеты.

Происхождение названия 
Общепринятая версия происхождения слова «решка» — от «решето» или «решётка», на которую был похож вензель — узорное переплетение царских инициалов. Обычно появление этого термина связывают с медными монетами Елизаветы Петровны (1741—1761) образца 1757 года, на которых был изображён вензель императрицы, составленный из первых букв имени и отчества, и год чеканки. Изображение, перегруженное множеством декоративных элементов, воспринималось населением как решётка.

Существует также мнение, что, корни этимологии слова решка уходят значительно дальше. На это указывает выражение «орла или решотки просить», указанное в «Новом лексиконе» С. Волчкова, изданного в 1755 году (то есть до появления новых медных монет Елизаветы Петровны), а также слово «решётка», встречающееся в архивных документах 1730-х годов, и относящееся к одной из сторон проволочных копеек («чешуек») — одной из основных монет допетровской Руси.

Существует также версия о связи решётки с реверсами так называемых «крестовых пятаков» Петра I образца 1723 года.

Встречается версия о том, что название произошло от слова «ряшка» (лицо), поскольку на русских монетах достоинством от полтинника и выше на противоположной от орла стороне монеты в XVII—XIX веках традиционно находилось изображение головы правящего в государстве монарха.

Традиция называть решкой сторону монеты, противоположную стороне с государственным гербом, сохранилась до сих пор — вне зависимости, является ли данная сторона аверсом или реверсом.

Решки монет разных государств

Примечания

Литература

См. также 
 Орлянка
 Подбрасывание монеты

Элементы монеты